ciò che è pertinente all'Etiopia
lingua amarica